Langton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Great Langton (ort), England, North Yorkshire, 
 Langton, North Yorkshire, ort i England, 
 Langton, Durham, ort i England, 
 Langton, Lincolnshire, ort i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar